Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1997 го́да () — 6-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1997
 Кубок Латвии по футболу 1997
 Вторая лига Латвии по футболу 1997

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

1997
Футбол в Латвии в 1997 году